Баро може да се односи на:

 Баро (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Баро (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант